Владимир Дукельский:
 Дукельский, Владимир Александрович (1903—1969) ― русский и американский композитор, поэт и мемуарист. 
 Дукельский, Владимир Маркович (1900—1983) — советский физик, основатель школы физики атомных столкновений; сын М. П. Дукельского.